Caroline Pascal peut désigner :
 Caroline Pascal (née en 1966), haut fonctionnaire, universitaire et romancière française ;
 Caroline Pascal (née en 1982), actrice française.